Sharman ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Sharman (1926–2013), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Colin Sharman, Baron Sharman (* 1943), britischer Politiker, Manager und Unternehmer
 Daniel Sharman (* 1986), britischer Schauspieler
 Graham Sharman (* 1971), australischer Radsportler und Radsporttrainer
 Helen Patricia Sharman (* 1963), britische Astronautin 
 Jim Sharman (* 1945), australischer Film- und Theater-Regisseur
 Jimmy Sharman (1912–2006), australischer Boxer
 Lucy Tyler-Sharman (* 1965), australische Radsportlerin
 Robin Sharman (* 1979), britischer Radrennfahrer
 Rodney Sharman (* 1958), kanadischer Komponist, Flötist und Musikpädagoge
 Samuel Sharman (1879–1951), US-amerikanischer Sportschütze
 William Sharman (* 1984), britischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Scharmann
 Charman